El nombre Andrew Potts puede referirse a:

Andrew Potts, triatleta estadounidense;
Andrew-Lee Potts, actor británico.